Szydłowo (gromada w powiecie mławskim)
 Szydłowo (gromada w powiecie wałeckim)